Godfrey Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Godfrey Township du comté de Madison dans l'Illinois.
  du comté de Polk dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships